Léstienne ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Léstienne (1876–1966), französischer Turner
 Louis Léstienne (Lebensdaten unbekannt), französischer Turner

Siehe auch:
 Lestienne